Cassipora (dorp), een inheems dorp in Para, Suriname
 Cassipora (begraafplaats), een begraafplaats bij de Jodensavanne in Suriname
 Cassiporakreek, een beek die uitmondt in de Suriname Rivier